{{Модельер
 |имя              = Винченцо Фердинанди |оригинал имени   = 
 |портрет          = Vincenzo Ferdinandi a Capri nel 1950.jpg
 |размер           = 200px
 |описание         = Винченцо Фердинанди на Капри в 1950
 |имя при рождении = 
 |род деятельности = 
 |лейбл            = 
 |сотрудничество   = 
 |дата рождения    = 29.11.1920
 |место рождения   = 
 |гражданство      = 
 |дата смерти      = 22.4.1990
 |место смерти     = , Италия
 |Альма-матер      = 
 |супруг           = 
 |супруга          = 
 |дети             = 
 |награды и премии = 
 |сайт             = 
}}Винченцо Фердинанди''' (; 29 ноября 1920, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 22 апреля 1990, Рим, Италия) — итальянский модельер американского происхождения, один из основателей «высокой моды» в Италии.

Биография 
Фердинанди был одним из первых итальянских дизайнеров высокой моды, которые конкурировали с французами на международной арене. В 1949 году он был в Париже по приглашению знаменитого Кристиана Диора для стилистического сотрудничества с французским домом моды.

В начале 1950-х годов переехал в Италию, чтобы открыть ателье в Риме на улице Виа Венето, известной благодаря многочисленным кафе, магазинам и гостиницам, которые посещали многие знаменитости.

В 1952 году принял участие в первом историческом показе высокой моды в Палаццо Питти во Флоренция.

В 1953 году вместе с другими великими дизайнерами того времени (включая Эмилио Шуберта и Фонтана) основал Синдикат итальянский высокой моды (SIAM - Sindacato Italiano Alta Moda), позже ставший Национальной палатой итальянской моды.

Vogue USA посвящает ему обложку, специализированные журналы о моде и промышленности, включая Harper's Bazaar и Marie Claire, часто писали о Фердинанди. Его одежду носили известные актрисы и модели тех лет, в том числе Ингрид Бергман, Ронда Флеминг, Вирна Лизи, Джина Лоллобриджида, Элиет фон Караян, Дженнифер Джонс, Мэй Бритт, Айви Николсон, Сильва Косцина, Люсия Бозе, Марта Марзотто и очень молодая Эльза Мартинелли. Вопреки условностям того времени (это было в начале пятидесятых), он первым показал на показе мод афроамериканскую девушку, молодую модель Долорес Франсин Рейни.

В 2014 году музей Макси в Риме в рамках выставки «Беллиссима» причислил его к числу пионеров итальянской моды.

Примечания 

Дизайнеры одежды
Дизайнеры Италии
Иммигрировавшие в Италию из США